Matanuska peut désigner :
 la Matanuska, une rivière des États-Unis située en Alaska ;
 le glacier Matanuska, un glacier des États-Unis situé en Alaska ;
 la vallée de Matanuska-Susitna, une vallée des États-Unis située en Alaska ;
 le borough de Matanuska-Susitna, un  des États-Unis situé en Alaska.